Федюкино — название населённых пунктов в России:

 Федюкино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Федюкино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.